Jarnsaxa (mythologie), een reuzin in de noordse mythologie
Jarnsaxa (maan), een retrograde maan van Saturnus.